De BE Circuit Final 2010 was het afsluitende toernooi van het BE Circuit van het seizoen 2009/10. Het toernooi werd gehouden op 4 en 5 juni en werd net als de twee voorgaande editie in de Nederlandse stad Assen georganiseerd.

Uitslagen

Mannen enkel 
Het mannen enkel toernooi is gewone door de Deen Rune Ulsing. Hij kwam zonder verlies zijn groep door en ging de eindstrijd aan met de Spanjaard Pablo Abian. Ook deze wedstrijd werd in twee sets in het voordeel van Rune beslist. Er kwam een Nederlander in actie bij het mannen enkel toernooi. Dit was Lester Oey, hij had van de organisatie een wildcard gekregen om mee te doen. Echter verloor hij al zijn partijen in de groep en eindigde zo laatste in groep 1.

Groep 1

Groep 2

Finale

Vrouwen enkel 
Het vrouwen enkel toernooi werd gewonnen door de Russische Ella Diehl, zij versloeg in de finale de Schotse Susan Egelstaff. In die finale had zij drie sets nodig om af te rekenen met de Schotse. Ook in het vrouwen enkel toernooi had de organisatie een wildcard uitgedeeld aan een Nederlandse deelneemster. Dit is Patty Stolzenbach geworden.

Groep 1

Groep 2

Finale

Mannen dubbel 
In de mannen dubbel strijd waren alleen de beste twee koppels van het voorgaande seizoen uitgenodigd. Deze rechtstreekse finale werd na drie sets in het voordeel beslist voor het Deense koppel Mads Conrad-Petersen en Mads Pieler Kolding.

Vrouwen dubbel 
In de finale van de vrouwen dubbel speelde ook het Nederlandse duo Samantha Barning en Eefje Muskens. Het Nederlandse koppel moest echter in die finale het onderspit delven tegen het Deense paar Maria Helsbøl en Anne Skelbæk.

Gemengd dubbel 
De finale om het gemengd dubbel werd beslist tussen het Engelse koppel Robin Middleton & Mariana Agathangelou en het Oostenrijkse koppel Roman Zirnwald & Simone Prutsch. De finale werd in twee sets in het voordeel van het Engelse koppel beslist.

Badmintonwedstrijd
Badminton in Nederland
Sportevenement in Assen
Badminton in 2010